Justicia (Madrid), barri madrileny al districte Centro 
 Justicia  o Justícia d'Aragó, defensor dels drets i llibertats dels ciutadans davant dels possibles abusos de l'administració pública 
 Justicia (gènere), gènere de plantes amb flors acantàcies